Nisenan (volk), een volk uit Centraal-Californië
 Nisenan (taal), de taal die dit volk spreekt